El término Yahualica puede referirse:

 a Yahualica de González Gallo, un municipio del estado de Jalisco, México;
 a Yahualica, un municipio del estado de Hidalgo, México; o
 a Yahualica, localidad y cabecera del municipio homónimo del estado de Hidalgo, México.